A Szent Mihály-templom jelentheti – sok egyéb, Mihály arkangyal nevét viselő templom mellett – a következők egyikét:

A történelmi Magyarországon

 Szent Mihály-templom, Ágasegyháza
 Szent Mihály főangyal templom, Ajak
 Szent Mihály-templom, Ajka
 Szent Mihály főangyal templom, Alattyán
 Szent Mihály és Gábor főangyalok templom, Álmosd
 Szent Mihály-templom, Apátfalva
 Szent Mihály főangyal templom, Arló
 Szent Mihály-templom, Babót
 Szent Mihály arkangyal templom, Bácsföldvár
 Szent Mihály-templom, Badacsonytördemic
 Szent Mihály és Gábor főangyalok templom, Bagamér
 Szent Mihály-templom, Bakonyszentkirály
 Szent Mihály-templom, Balatongyörök
 Szent Mihály főangyal templom, Balsa
 Szent Mihály-templom, Báta
 Szent Mihály főangyal templom, Bedő
 Szent Mihály-templom, Beremend
 Szent Mihály főangyal templom, Biri
 Szent Mihály-templom, Böde
 Szent Mihály főangyal templom, Bodony
 Szent Mihály-templom, Bókaháza
 Szent Mihály-templom, Bucsu
 Szent Mihály-templom (Budapest V. kerület)
 Szent Mihály-templom, Budapest XI. kerület
 Szent Mihály-templom, Budapest XIII. kerület, Angyalföld
 Szent Mihály-templom, Budapest XVI. kerület
 Szent Mihály-kápolna, Budapest XXII. kerület
 Szent Mihály-templom, Cirák
 Szent Mihály főangyal templom, Csákvár
 Szent Mihály-kápolna, Csávoly
 Szent Mihály-templom, Csempeszkopács
 Szent Mihály főangyal templom, Csobád
 Szent Mihály-templom, Csót
 Szent Mihály arkangyal templom, Deresk
 Szent Mihály-templom, Dunakeszi
 Szent Mihály-templom, Egervölgy
 Szent Mihály arkangyal templom, Érd
 Szent Mihály és Szent Gábor főangyalok templom, Esztergom
 Szent Mihály arkangyal templom, Etéd
 Szent Mihály-templom, Gyömöre
 Szent Mihály főangyal; Szent Kereszt templom, Gyulafehérvár
 Szent Mihály-templom, Halastó
 Szent Mihály-templom, Hédervár
 Szent Mihály-templom, Hegykő
 Szent Mihály-templom, Herencsény
 Szent Mihály és Gábor főangyalok templom, Hosszúpályi
 Szent Mihály-templom, Izsák
 Szent Mihály-templom, Jákfa
 Szent Mihály főangyal templom, Jászdózsa
 Szent Mihály arkangyal templom, Jászó
 Szent Mihály arkangyal templom, Jegenye
 Szent Mihály arkangyal templom, Kakasd
 Szent Mihály-templom, Kapoly
 Szent Mihály-templom, Karakó
 Szent Mihály főkangyal templom, Karancskeszi
 Szent Mihály arkangyal templom, Kékesd
 Szent Mihály főangyal templom, Kenézlő
 Szent Mihály-templom, Kétújfalu
 Szent Mihály-templom, Kimle
 Szent Mihály-templom, Kisdisznód
 Szent Mihály-templom, Kiskunlacháza
 Szent Mihály főangyal templom, Kisléta
 Szent Mihály-templom, Kisunyom
 Szent Mihály-templom, Kolozsvár
 Szent Mihály-templom, Kóny
 Szent Mihály-templom, Ladomérvágása
 Szent Mihály-templom, Lancsár
 Szent Mihály-templom, Látrány
 Szent Mihály arkangyal templom, Lemhény
 Szent Mihály-templom, Lenti
 Szent Mihály és Gábor főangyalok templom, Létavértes
 Szent Mihály-templom, Lókút
 Szent Mihály-templom, Lőrinci
 Szent Mihály arkangyal templom, Magyarkeszi
 Szent Mihály-kegytemplom, Máriapócs
 Szent Mihály-templom, Mátételke
 Szent Mihály és Szűz Mária kápolna, Mátramindszent
 Szent Mihály arkangyal templom, Medgyesegyháza
 Szent Mihály-templom, Meredély
 Szent Mihály-templom, Mesteri
 Szent Mihály arkangyal templom, Mezőfény
 Szent Mihály főangyal templom, Mezőladány
 Szent Mihály főangyal templom, Mezőszilas
 Szent Mihály főangyal templom, Mezőzombor
 Szent Mihály-templom, Miske
 Szent Mihály főangyal templom, Mogyoród
 Szent Mihály-templom, Mohács
 Szent Mihály főangyal templom, Nagyhalász
 Szent Mihály-templom, Nagyigmánd
 Szent Mihály főangyal templom, Nagykálló
 Szent Mihály-templom, Nagymányok
 Szent Mihály arkangyal templom, Nak
 Szent Mihály főangyal templom, Napkor
 Szent Mihály-templom, Nemesbőd
 Szent Mihály főangyal templom, Nemti
 Szent Mihály-templom, Nógrádkövesd
 Szent Mihály-templom, Nóráp
 Szent Mihály-templom, Nyergesújfalu
 Szent Mihály főangyal templom, Nyírábrány
 Szent Mihály főangyal és a Mennyei Seregek templom, Nyíradony
 Szent Mihály főangyal templom, Nyírkáta
 Szent Mihály-templom, Oroszi
 Szent Mihály-templom, Oroszló
 Szent Mihály-templom, Őrtilos
 Szent Mihály-templom, Osztopán
 Szent Mihály főangyal templom, Pamlény
 Szent Mihály-templom, Pamuk
 Szent Mihály-templom, Pári
 Szent Mihály arkangyal templom, Pécs
 Szent Mihály-kápolna, Pécs
 Szent Mihály főangyal templom, Petneháza
 Szent Mihály-iskolakápolna, Petőmihályfa
 Szent Mihály és Gábor főangyalok templom, Pocsaj
 Szent Mihály-kápolna, Pusztaberki
 Szent Mihály-templom, Rábaszentmihály
 Szent Mihály főangyal templom, Raposka
 Szent Mihály-templom, Románd
 Szent Mihály-templom, Rózsadomb
 Szent Mihály főangyal templom, Sajópetri
 Szent Mihály főangyal templom, Sajószöged
 Szent Mihály-templom, Salköveskút
 Szent Mihály-templom, Sárszentmihály
 Szent Mihály főangyal templom, Sátoraljaújhely
 Szent Mihály-kápolna, Sérsekszőlős
 Szent Mihály-templom, Sobor
 Szent Mihály-templom, Somlószőlős
 Szent Mihály főangyal templom, Sopron
 Szent Mihály-templom, Söréd
 Szent Mihály-templom, Sümegcsehi
 Szent Mihály-templom, Szabadka
 Szent Mihály, Gábor és Ráfáel kápolna, Szárazberek
 Szent Mihály-templom, Szeged-Szentmihálytelek
 Szent Mihály-templom, Szeged-Tápé
 Szent Mihály arkangyal templom, Székelyhodos
 Szent Mihály arkangyal templom, Székelypálfalva
 Szent Mihály-templom, Székkutas
 Szent Mihály arkangyal templom, Szekszárd
 Szent Mihály-templom, Szentbalázs
 Szent Mihály-templom, Szentmihály
 Szent Mihály-templom, Szentmihályfalva
 Szent Mihály-templom, Szigetbecse
 Szent Mihály főangyal kápolna, Szilaspogony
 Szent Mihály-templom, Szomor
 Szent Mihály-templom, Szőgyén
 Szent Mihály arkangyal templom, Szulimán
 Szent Mihály arkangyal templom, Tamási
 Szent Mihály-templom, Tápióság
 Szent Mihály főangyal templom, Tar
 Szent Mihály főangyal templom, Tarnazsadány
 Szent Mihály-templom, Tatabánya-Bánhida
 Szent Mihály főangyal templom, Tiszagyenda
 Szent Mihály-templom, Tószeg
 Szent Mihály arkangyal templom, Türkös
 Szent Mihály-templom, Úny
 Szent Mihály arkangyal templom, Vadad
 Szent Mihály főangyal templom, Vajta
 Szent Mihály-templom, Valkó
 Szent Mihály-templom, Vállus
 Szent Mihály-templom, Városlőd
 Szent Mihály-templom, Varsány
 Szent Mihály-templom, Vasszentmihály
 Szent Mihály-templom, Véménd
 Szent Mihály-templom, Versend
 Szent Mihály-templom, Veszprémfajsz
 Szent Mihály-kápolna, Vonyarcvashegy
 Szent Mihály-templom, Zalamerenye
 Szent Mihály-templom, Zalaszentmihály
 Szent Mihály-templom, Zobordarázs

Más helyeken
Szent Mihály-templom, Berat (Albánia)
Szent Mihály-templom, Berg am Laim (Németország)
Szent Mihály-templom, Fulda (Németország)
Szent Mihály-templom, Hamburg (Németország)
Szent Mihály-templom, Hildesheim (Németország)
Szent Mihály-apátság, Mont-Saint-Michel (Franciaország)
Szent Mihály-templom, München (Németország)
Szent Mihály-templom, Nápoly (Olaszország)
Szent Mihály-templom, Róma (Olaszország)
Szent Mihály-templom, Palencia (Spanyolország)
Szent Mihály-templom, Sotosalbos (Spanyolország)

Elpusztult templomok
Szent Mihály arkangyal templom, Kovácsi (Esztergom középkori külvárosában)
a korábban a margitszigeti premontrei konvent helyén állt templom
Szent Mihály-templom (Krakkó)

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
 Szent Mihály-székesegyház (egyértelműsítő lap)